Ива́н Никола́евич Смирно́в:
 Смирнов, Иван Николаевич (1856—1904) — русский историк и этнограф.
 Смирнов, Иван Николаевич (1955—2018) — советский и российский гитарист.
 Смирнов, Иван Николаевич — Георгиевский кавалер; прапорщик; 30 марта 1879.
 Смирнов, Иван Николаевич (род. 1945) — советский и российский политический деятель, народный депутат РСФСР (1990—1993).
 Смирнов, Иван Николаевич (18??—1880) — русский географ, приват-доцент физической географии в Казанском университете, исследователь земного магнетизма, действительный член Русского географического общества. Примечания